Puerto La Cruz peut désigner :

Toponymes

Puerto La Cruz : chef-lieu de la municipalité de Juan Antonio Sotillo dans l'État d'Anzoátegui ;
 Capitale Puerto La Cruz : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Juan Antonio Sotillo dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme